Приозёрный — посёлок в Ростовском районе Ярославской области России. Входит в Петровское сельское поселение.

История 
В 1968 г. Указом президиума Верховного Совета РСФСР поселок при Годеновском торфопредприятии переименован в Приозерный.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Доступен автотранспортом.

Примечания 

Населённые пункты Ростовского района
переименованные населённые пункты Ярославской области